Battle of Los Angeles steht für:

 vermeintlicher Luftangriff auf Los Angeles im Jahr 1942, siehe Angriffe auf Nordamerika während des Zweiten Weltkriegs #1942 – Schlacht um Los Angeles
 The Battle of Los Angeles, Studioalbum (1999) von Rage Against the Machine
 Battle of Los Angeles (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2011) von Mark Atkins
 World Invasion: Battle Los Angeles, US-amerikanischer Spielfilm (2011) von Jonathan Liebesman